Том Ко́нти (; 22 ноября 1941, Пейсли, Шотландия, Великобритания) — шотландский актёр, театральный режиссёр и писатель.

Ранние годы 
Томас Конти родился в Пейсли, Ренфрушир. Он был воспитан в католической семье, но сам себя считает атеистом. Конти получил образование в Колледже Св. Алоизия, платной католической школе для мальчиков в Глазго и Королевской шотландской академии музыки и драматического искусства.

Карьера 
В 1959 году Конти начал работать в Dundee Repertory Theatre. В 1979 году он появился на Бродвее в пьесе «Чья это жизнь в конце концов?».

В 2006 году Конти с большим успехом играл в лондонском «» заглавного персонажа в спектакле по пьесе Кита Уотерхауса «Джеффри Бернард нездоров», заменив в этой роли Питера О’Тула. Как режиссёр Конти поставил спектакли по пьесам «Последние из горячих, красных любовников» Нила Саймона и «Настоящий смех» Ноэла Кауарда.

У Тома Конти также большой опыт работы на телевидении. Он играл главные роли в телевизионных версиях пьес «Сверкающие премии» Фредерика Рафаэла и «Норманнские завоевания» Алана Эйкборна. Конти появился в эпизоде «Принцесса на горошине» телесериала для детей «Театр волшебных историй», снялся в небольших ролях в сериалах «Друзья» и «Косби», а также в середине 1990-х годов вместе с Найджелем Хоторном участвовал в серии рекламных роликов автомобиля Opel Astra.

Кроме того, Том Конти снимался и в кино. В его фильмографии есть такие ленты, как «Дуэлянты», «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», «Рубен, Рубен», «Цена измены» и другие.

Книга Конти под названием «Доктор», рассказывающая о бывшем лётчике спецслужб, была опубликована в 2004 году.

Личная жизнь 
С 1967 года Том Конти женат на шотландской актрисе Каре Уилсон. У них есть дочь Нина, которая стала актрисой и чревовещателем. Она заявила, что её родители находятся в открытом браке.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки